Cassagnoles est un toponyme qui peut désigner :

 Cassagnoles (Gard), commune française du département du Gard, en région Occitanie ;
 Cassagnoles (Hérault), commune française du département de l'Hérault, en région Occitanie.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France